Ас-Сольх — влиятельный суннитский род в Ливане.

К известным членам рода относятся:
 Ас-Сольх, Алийя (1935—2007) — ливанский общественный деятель.
 Ас-Сольх, Лала Ламия (род. 1937) — жена марокканского принца Мулея Абдаллы.
 Ас-Сольх, Лейла (род. 1946) — министр промышленности Ливана в 2004-05 годах.
 Ас-Сольх, Муана — жена саудовского принца Талала бин-Абдулазиза и мать саудовского миллиардера принца аль-Валида.
 Ас-Сольх, Рашид (1926—2014) — премьер-министр Ливана в 1974—1975 и в 1992 годах.
 Ас-Сольх, Риад (1894—1951) — премьер-министр Ливана в 1943—1945 и 1946—1951 годах.
 Ас-Сольх, Сами (1887—1968) — премьер-министр Ливана в 1942—1943, 1945—1946, 1952, 1954—1955 и 1956—1958 годах.
 Ас-Сольх, Такиэддин (1908—1988) — премьер-министр Ливана в 1973—1974 и в 1980 годах.